Val di Ranko ima više značenja:
 Val di Ranko (Peruđa)
 Val di Ranko (Rimini)